L'édition 2017 du tournoi de tennis de Tokyo se déroule du 18 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Caroline Wozniacki remporte l'épreuve en simple, Andreja Klepač et María José Martínez Sánchez celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Lauren Davis et Madison Keys, des Croates Ana Konjuh et Mirjana Lučić-Baroni, de la Lettonne Anastasija Sevastova, de la Polonaise Agnieszka Radwańska et de la Tchèque Petra Kvitová. Elles sont respectivement remplacées par Wang Qiang, Yulia Putintseva, Naomi Osaka, Catherine Bellis, Daria Kasatkina, Aliaksandra Sasnovich et Kateřina Siniaková.

Lauréates 
Caroline Wozniacki remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Anastasia Pavlyuchenkova. Il s'agit de son  consécutif à Tokyo, également remporté l'année précédente.

En double, Andreja Klepač et María José Martínez Sánchez remportent leur  ensemble en battant en finale Daria Gavrilova et Daria Kasatkina. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Tokyo
Sport au Japon en 2017
Tennis en septembre 2017